Magnor ist der Name von

 Magnor (Norwegen), Ort in Norwegen
 Horst-Rüdiger Magnor (1942–2008), deutscher Leichtathlet